Чемпионат Африки по лёгкой атлетике 2008 года прошёл с 30 апреля по 4 мая на стадионе «Аддис-Абеба» в Аддис-Абебе (Эфиопия).

Результаты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Количество участников 

 (11)
 (3)
 (14)
 (10)
 (7)
 (22)
 (1)
 (1)
 (10)
 (1)
 (10)
 (9)
 (6)
 (18)

 (86)
 (1)
 (5)
 (22)
 (9)
 (39)
 (3)
 (4)
 (1)
 (2)
 (10)
 (9)
 (29)
 (5)

 (7)
 (45)
 (7)
 (13)
 (12)
 (2)
 (8)
 (55)
 (15)
 (4)
 (5)
 (12)
 (7)
 (3)

Ссылки 
Официальный сайт 
Официальные результаты
Результаты

Чемпионаты Африки по лёгкой атлетике
Апрель 2008 года
Май 2008 года
Аддис-Абеба
Чемпионаты Африки в 2008 году
2000-е годы в Эфиопии
Международные спортивные соревнования в Эфиопии